Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach rozdano 301 kompletów medali, którymi podzieliło się 74 państw (o 6 mniej niż w Sydney). Kolejny raz najwięcej medali zdobyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Polacy zajęli 23. miejsce.

Od zakończenia igrzysk w wyniku skandali dopingowych nastąpiły zmiany w podziale medali:
 Podnoszenie ciężarów - do 62 kg mężczyzn
Leonidas Sambanis z Grecji utracił brąz, na jego miejsce medal otrzymał Israel José Rubio z Wenezueli;
 Pchnięcie kulą kobiet
Rosjankę Irinę Korżanienko pozbawiono złota, wynik: złoto dla Kubanki Yumileidi Cumbá, srebro dla Niemki Nadine Kleinert i brąz dla Rosjanki Swietłany Kriwielowej;
 Rzut dyskiem mężczyzn
Węgra Róberta Fazekasa pozbawiono złota, wynik: złoto dla Litwina Virgilijusa Alekny, srebro dla Węgra Zoltána Kővágó i brąz dla Estończyka Aleksandra Tammert;
 Rzut młotem mężczyzn
Węgra Adriána Annusa pozbawiono złota, wynik: złoto dla Japończyka Kōjiego Murofushiego, srebro dla Białorusina Iwana Cichana i brąz dla Turka Eşrefa Apaka;
 Jeździectwo - Skoki przez przeszkody indywidualnie
Irlandczyka Ciana O’Connora pozbawiono złota (wykryto doping u jego wierzchowca, Waterford Crystal), wynik: złoto dla Brazylijczyka Rodrigo Pessoa, srebro dla Amerykanina Chrisa Kapplera i brąz dla Niemca Marco Kutschera;
 Pchnięcie kulą mężczyzn
Ukraińca Jurija Biłonoha (dopiero 5 grudnia 2012) pozbawiono złota, wynik: złoto dla Amerykanina Adama Nelsona, srebro dla Duńczyka Joachima Olsena i brąz dla Hiszpana Manuela Martíneza.

Legenda:

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2004

Przypisy 

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004